Meslay (Calvados)
 Meslay (Loir-et-Cher)
 Meslay-du-Maine
 Meslay-le-Grenet
 Meslay-le-Vidame